Cypher — четвёртый студийный альбом финской метал-группы …and Oceans, изданный в 2002 году.

По словам вокалиста …and Oceans, изначально названием альбома было Insect Angels & Devil Worms, взятое из его книги, но впоследствии группа поменяла первоначальный дизайн обложки, что повлекло за собой изменение концепции, и, как следствие, смену названия Insect Angels & Devil Worms на более краткое Cypher.

Список композиций

Над альбомом работали 
 Музыканты
 Kena Strömsholm (aka Killstar, K-2T4-S, Kenny) — вокал
 Timo Kontio (aka T, Tripster, Neptune) — гитара
 Petri Siekkula (aka Pete) — гитара
 Mika Aalto (aka Q, Atomica, Gaunt) — бас-гитара
 Antti Pasala (aka Plasmaar, Anzhaar, Anti) — клавишные, программирование
 Sami Latva — ударные
 Технический персонал
 Звукоинженер: Tommy Tägtgren
 Мастеринг: Ulf Horbelt в студии DMS (Марль, )
 Дизайнер альбома: Shannon Hourigan
 Дизайнер логотипа: Niklas Sundin
 Фотограф: Pekka Mäkynen
 Прочее
 Музыка и лирика: …and Oceans
 Студия: Abyss-b ()

Примечания

Ссылки 
 Альбом на Mazzar Records

Альбомы Century Media Records
Альбомы Festerday